Села:
 Радівка — Вінницька область, Калинівський район
 Радівка — Житомирська область, Житомирський район